Карибов:

 Карибов, Анатолий Шамсутдинович (род. 1955) — российский государственный деятель, и. о. председателя правительства Республики Дагестан (2018).
 Карибов, Валерий Леонидович (род. 1971) — советский, украинский и греческий футболист.
 Карибов, Вахтанг Курбанович (род. 1960) — советский, узбекистанский и украинский футболист.
 Карибов, Демис Иванович (более известен как Демис Карибидис; род. 1982) — российский шоумен, юморист, актёр, сценарист и продюсер.